Rolling Hills (Califòrnia)
 Rolling Hills (Kentucky)
 Rolling Hills (Wyoming)
 Rolling Hills Estates, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.